Сегунда 1995/1996 () — 65-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 2 сентября 1995 года и закончился 19 мая 1996 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 1996/1997 в Примере проводились стыковые матчи между командами занявшим 19-е и 20-е места в сезоне 1995/1996 и клубами, занявшими 3-е и 5-е места в Сегунде.

Мальорка — Райо Вальекано

Эстремадура — Альбасете

Ссылки 
 Сегунда 1995/96 на lfp.es 

1995/1996
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1995 году
Спорт в Испании в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996